Kawano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Usaburo Kawano
 Shoichi Kawano